Az 1993–1994-es UEFA-kupa győztese az Internazionale volt.

Első kör 

|}

Második kör 

|}

Harmadik kör 

|}

Negyeddöntők 

|}

Elődöntők 

|}

Döntő 

|}

További információk 
 Hivatalos oldal 
 Eredmények az RSSSF.com-on 

UEFA-kupa
Uefakupa
Uefakupa